

Anime e fumetti 
 – nome giapponese del Pokémon Scyther
 Strike – rivista sul fumetto e l'animazione giapponesi
 Strike – nella serie anime Gundam, veicolo usato nella linea temporale Cosmic Era

Cinema 
 College femminile (Strike!) – film di Sarah Kernochan del 1998

Musica 
 Strike – gruppo musicale italo-americano di heavy-metal che pubblicò un album omonimo nel 1981
 Strike – gruppo musicale ska italiano
 Strike – album discografico degli Attentat Rock del 1985
 Strike – album dei Les Thugs del 1996
 Strike – album degli Axis of Advance del 2001
 Strike – album dei Fifty Foot Combo del 2003
 Strike – album delle Bambole di pezza del 2004
 Strike! – compilation del 2009
 Strike! – album dei The Baseballs del 2009
 Strike – album di Leo Gassmann del 2020

Persone 
 Hilda Strike (1910-1989) – velocista canadese
 Sam Strike (1994) – attore britannico
 Sheila Strike (1954) – ex cestista canadese

Sport 
 Strike – nel baseball, lancio dall'esito favorevole per il lanciatore
 Strike – nel bowling, abbattimento di tutti i birilli al primo tiro

Televisione 
 Strike – serie della BBC basata sul detective Cormoran Strike

Altro 
Strike – nei paesi di lingua anglofona, missione, a carattere militare, che preveda un'azione di bombardamento
 Strike – in finanza, prezzo al quale è possibile esercitare una opzione
 Strike – serie di videogiochi
 Cormoran Strike – personaggio letterario dei romanzi di Robert Galbraith
 Copyright strike – una pratica di tutela del copyright utilizzata da YouTube

Altri progetti